Franciaország
Roquebrune, település Gers megyében
Roquebrune, település Gironde megyében